Гуделю или Гудялю () — название нескольких озер в Литве:
  — озеро в Алитусском районе Алитусского уезда.
 Гуделю — озеро в Аникщяйском районе Утенского уезда.
 Гуделю — озеро в Вильнюсском районе Вильнюсского уезда.
 Гуделю — озеро в Шяуляйском районе Шяуляйского уезда.